Henri Girard (1850-1902), syndicaliste français et indicateur de police ;
 Henri Girard (1917-1987), écrivain, journaliste d’investigation et militant politique français ;
 Henri Girard (1933-2009), homme politique canadien.  
.